El Marsa se poate referi la:
El Marsa, localitate în provincia Alger, Algeria
El Marsa, localitate în provincia Chlef, Algeria
El Marsa, localitate în provincia Skikda, Algeria